Morent ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Morent (1924–2006), deutscher Busunternehmer und Förderer des Tourismus im Allgäu
 Stefan Morent (* 1967), deutscher Musikwissenschaftler